Ренуа́р () — французьке прізвище. Відомі носії:

 П'єр-Огюст Ренуар — французький художник 19 ст.
 Жан Ренуар — режисер, син П'єра-Огюста Ренуара.
 Клод Ренуар — французький кінооператор, син актора П'єра Ренуара.
 П'єр Ренуар — французький актор, син П'єра-Огюста Ренуара.

Інше 
 6677 Ренуар (6677 Renoir) — астероїд головного поясу, відкритий 16 жовтня 1977 року і названий на честь французького художника П'єра-Огюста Ренуара.

Див. також 
 Ле-Ренуар
 Ренар

Французькі прізвища